SGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sagarai (Papua Nuova Guinea)